A Rainha, filme de 2006 estrelado por Helen Mirren
The Queen (telenovela), sul-africana de 2016.
"The Queen" (canção), de Lady Gaga
The Queen (álbum), de Velvet lançado em 2009
The Queen Album, de Elaine Page lançado em 1988

Ver também
 Queen (desambiguação)